Le nom de Babić est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Krunoslav Babić (1875-1953), zoologiste hongrois.
 Marko Babić (1981-), footballeur croate.
 Matko Babić (1998-), footballeur croate.
 Milan Babić (1956-2006), homme politique serbo-croate.
 Milos Babić (1968-), basketteur serbe.